El Marquesado de Blasco es un título nobiliario español. Fue otorgado por el Rey Carlos I el 2 de julio de 1540 a favor de  Blasco Nuñez de Vela y  de Villalba, quien había sido primer virrey de Perú.
La denominación del título hace referencia al nombre del primer titular.

 

Este título goza de la Grandeza de España desde 1600 año en la que se le entregó por el Rey Felipe III

Este linaje de señores comenzado por Blasco Núñez Vela, que fue el primer virrey de Perú y su esposa Brianda de Acuña, según dicen los expertos por el año 1540. Se tiene que tener en cuenta que esta familia de nobles, los Núñez Vela o señores de Tabladillo, también denominados vivieron en Ávila desde el año 1400 comprando varios edificios de la zona, se perdió durante dos siglos la historia de esta familia nobiliaria, pero a principios del siglo XX se conoció que los herederos se encontraban en el sevillano pueblo de Constantina y a mediados de siglo el legítimo heredero Don Manuel Blasco se dirigió a Palma del Río donde formó su familia con otra señora aristócrata de Constantina.

Blasco
Blasco
España en 1540